Sezona Formule 1 1956 je bila sedma sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 22. januarja 1956 z dirko za Veliko nagrado Argentine, končala pa 2. septembra 1956 z osmo dirko sezone za Veliko nagrado Italije. Dirkaški naslov je osvojil Argentinec Juan Manuel Fangio.

Dirkači in moštva
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 1956.

Rezultati

Velike nagrade

Dirkači 

 * Najhitrejši krog, kar je prineslo dirkaču eno prvenstveno točko
 † Skupaj sta dirkala dva ali več dirkačev

Druge pomembne dirke 
Te dirke niso štele za naslov prvaka, vendar so vseeno imele kar velik pomen.

Opombe 

1956
1956 v športu